Satz von Dedekind steht für folgende Sätze in der Mathematik:

 Isomorphiesatz von Dedekind über die natürlichen Zahlen
 Unabhängigkeitssatz von Dedekind in der Algebra
 ein mit dem Unabhängigkeitssatz verwandtes Resultat, siehe Unabhängigkeitssatz von Dedekind #Verwandte Resultate

Siehe auch:
 Modulares Gesetz von Dedekind